Koláček je primárně zdrobnělina slova koláč, ovšem v přeneseném významu je používáno též jako příjmení.

 Alexandra Koláčková (* 1964) – česká výtvarnice, sochařka a keramička
 Antonín Koláček (* 1959) – český manažer a podnikatel (kauza Mostecká uhelná společnost)
 František Koláček (rozcestník) – více osob
 Josef Koláček (1929–2019) – český jezuita, spisovatel a překladatel
 Luboš Y. Koláček (* 1960) – český spisovatel
 Martin Koláček (* 1981)  český spisovatel
 Zdeněk Koláček (* 1934) – český fotbalista

Externí odkazy